Анабель Медіна Гаррігес і Каролін Возняцкі були чинними чемпіонками, але Возняцкі вирішила того року не брати участі.Медіна Гаррігес грала в парі з Вірхінією Руано Паскуаль, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі їх перемогли Анастасія Павлюченкова і Яніна Вікмаєр.Сє Шувей і Пен Шуай виграли титул, перемігши у фіналі пару Алла Кудрявцева і Катерина Макарова з рахунком 6-3, 6-1.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в другий раунд.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw

China Open, жінки, парний розряд
2009